Szabó Árpád
 Szabó Árpád (1878–1948) kisgazdapárti politikus, miniszter
 Szabó Árpád (1913–2001) klasszika-filológus, történész
 Szabó Árpád (1913-2005) kémikus, fizikus, atomkutató
 Szabó Árpád (1916–1991) Ybl Miklós-díjas építész
 Szabó Árpád (1919–1992) filmoperatőr
 Szabó Árpád (1935–2010) unitárius püspök
 Szabó Árpád (1952-) földrajzi és honismereti szakíró
 Szabó Árpád (1963) erdélyi magyar közgazdász, villamosmérnök, egyetemi adjunktus
 Szabó Árpád (1976) erdélyi magyar festőművész

hasonló nevűek
 Daróczi-Szabó Árpád (1943–2000) romániai magyar fizikus, fizikai szakíró
 Szabó Árpád Béla (1913–2005) romániai magyar vegyészmérnök, egyetemi tanár, atomfizikus, a Román Akadémia tagja
 Szabó Árpád Töhötöm (1975) romániai magyar néprajzkutató

Jegyzetek